

Codici 
 MEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Meghauli (Nepal)
 mey – codice ISO 639-3 della lingua hassaniya

Pagine correlate 
 Mey